Robert Wolterstorff ist der Name folgender Personen:

* Robert Wolterstorff (Bischof) (Robert Munro Wolterstorff, auch Bob Wolterstorff; 1914–2007), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von San Diego
 Robert Wolterstorff (Drehbuchautor) (Bob Wolterstorff, * 1949), US-amerikanischer Drehbuchautor und Produzent